Чемпионаты мира по гандболу 7×7 среди женских команд проводятся с 1957 года. На 2021 год сыграно 25 турниров, наибольшее количество раз победителями становились сборные России / СССР (7) и Норвегии (4).

Изначально в финальных турнирах мировых первенств участвовали 9 команд, с 1973 года их количество увеличено до 12, с 1986 — до 16, с 1997 — до 24. В 2021 году впервые в турнире приняли участие 32 команды. Начиная с 1993 года чемпионаты мира среди женщин проводятся регулярно один раз в два года.

Призёры

Финалы 
 1957. Чехословакия — Венгрия — 7:1
 1962. Румыния — Дания — 8:5
 1965. Венгрия — Югославия — 5:3
 1971. ГДР — Югославия — 11:8
 1973. Югославия — Румыния — 16:11
 1986. СССР — Чехословакия — 30:22
 1990. СССР — Югославия — 24:22
 1993. Германия — Дания — 22:21 ОТ
 1995. Республика Корея — Венгрия — 25:20
 1997. Дания — Норвегия — 33:20
 1999. Норвегия — Франция — 25:24 2ОТ
 2001. Россия — Норвегия — 30:25
 2003. Франция — Венгрия — 32:29 ОТ
 2005. Россия — Румыния — 28:23
 2007. Россия — Норвегия — 29:24
 2009. Россия — Франция — 25:22
 2011. Норвегия — Франция — 32:24
 2013. Бразилия — Сербия — 22:20
 2015. Норвегия — Нидерланды — 31:23
 2017. Франция — Норвегия — 23:21
 2019. Нидерланды — Испания — 30:29
 2021. Норвегия — Франция — 29:22

Символические сборные

Участники

Чемпионаты мира в цифрах

Самые крупные победы

Самые результативные матчи

Самые результативные матчи с овертаймом

Самые результативные матчи с двумя овертаймами

Наименее результативные матчи

Наименее результативные матчи с овертаймом

Наименее результативные матчи с двумя овертаймами

Самая высокая результативность команды в матче

Самая низкая результативность команды в матче

Чемпионаты мира по гандболу 11×11 

IV чемпионат мира предполагалось провести в 1964 году. В связи с исключением гандбола 11×11 из программы XVIII Олимпийских игр (1964) национальные федерации не поддержали идею проведения женских чемпионатов мира по гандболу 11×11, что вынудило Международную федерацию гандбола прекратить проведение соревнований за звание чемпионок мира по игре на большом поле.

Литература